Tuapaca var en skapelsegud i mytologin hos folket i Inkariket i Peru. 

Tuapaca beskrevs som en vit man kring Titicacasjön. I andra områden kallas han för Tiki Viracocha. Han sägs ha besökt människorna på jorden och givit dem rikligt med gåvor.

Se även 
 Inkafolkets mytologi

Referenser 

Gudar i inkafolkets mytologi
Skapargudar